

Patronymie
 Billy Pontoni, de son vrai nom Guillermo García Ocampo (1954- ) est un musicien colombien.
 Daniele Pontoni (1966- ) est un coureur de cyclo-cross italien.
 René Pontoni (1920- ) est un ancien footballeur argentin.